Кетлін Горват і Івонн Вермак були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Іванна Мадруга-Оссес і Катрін Танв'є.

Вірджинія Рузічі і Вірджинія Вейд виграли титул, перемігши у фіналі Оссес і Танв'є з рахунком 6–3, 2–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Italian Open 1983 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1983 в італійському спорті